Miejscowości w USA:
 Star Lake – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Star Lake (ang. Star Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail